Saint-Florent é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento de Loiret. Estende-se por uma área de 37,78 km².

Demografia

Comunas de Loiret